Бережа́ны: — топоним:

Белоруссия 
 Бережаны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Украина 
 Бережаны — село Калиновского района Винницкой области.
 Бережаны — село Пустомытовского района Львовской области.
 Бережаны — город Бережанского района Тернопольской области.
 Бережаны — историко-архитектурный заповедник, комплекс сооружений XVI—XVIII веков в городе Бережаны.

См. также 
 Бережаны — украинский любительский футбольный клуб из Бережан Тернопольской области.